Dellwing ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Dellwing (* 1950), deutscher Fußballschiedsrichter
 Herbert Dellwing (1940–2010), deutscher Kunsthistoriker
 Hubert Dellwing (1918–1980), deutscher Politiker
 Michael Dellwing (* 1977), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Dellwig